Поддубцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Поддубцы — село в Луцком районе Волынской области.
 Поддубцы — село в Славутском районе Хмельницкой области.